Sistema de escrita
Ou ainda:
Transcrição (genética)
Transcrição (música)
Transcrição fonética

Desambiguação